Bligny puede referirse a: 

 Bligny, comuna francesa situada en Aube.
 Bligny, comuna francesa situada en Marne.